Los Abuelos de la Nada foi um grupo musical argentino criado por por Miguel Abuelo. Compuseram o grupo músicos como Pappo e Andrés Calamaro.

Discografia 
 Diana divaga (simple) - (1968)
 Mundos in mundos (simple) - (1981)
 Guindilla ardiente (simple) - (1981)
Los Abuelos de la Nada - (1982)
Vasos y Besos - (1983)
Himno de mi corazón - (1984)
En directo desde el Ópera - (1985)
Cosas mías - (1986)
Los Abuelos de la Nada 1 - (1994)
Los Abuelos de la Nada 2 - (1995)
1982-1987: Himnos del corazón - (2004)

Ligações externas 

Bandas da Argentina
Bandas de rock em espanhol
Rock da Argentina
Bandas formadas em 1967